Twister, 1996-os amerikai mozifilm
 Twister, az amerikai Unrest együttes 1988-as válogatásalbuma
 Twister, magyar hard rock/heavy metal együttes
 Twister, játék